Die Women’s Tennis Classic 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Forest Hills. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 24. bis 28. August 2004 statt.

Es gewann Jelena Lichowzewa gegen Iveta Benešová mit 6:2 und 6:2.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Queens